«Hold My Hand» (рус. "Держи меня за руку") — песня, исполненная Майклом Джексоном в дуэте с Эйконом. Была издана как лид-сингл с первого посмертного альбома Джексона Michael в 2010 году.

Джексон и Эйкон записали её в 2008 году.

Список композиций

Чарты и сертификации

Чарты

Итоговые чарты за год

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2010 года
Поп-баллады
Песни Майкла Джексона
Песни Эйкона
Ритм-энд-блюз-баллады
Песни, опубликованные посмертно
Песни, спродюсированные Майклом Джексоном